Helou ist der Familienname folgender Personen:

 Anissa Helou (* 1952), Kochbuchautorin
 Charles Helou (1913–2001), libanesischer Politiker
 Edith Helou (1892–1979), Schauspielerin